O nome Choi-wan foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste.
 Tufão Choi-wan (2003) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 na escala de furacões de Saffir-Simpson que seguiu paralelamente à costa sudeste do Japão. Não há informações de impactos no arquipélago japonês.
 Tufão Choi-wan (2009) - intenso tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5 na escala de furacões de Saffir-Simpson que atingiu as Marianas Setentrionais. Contudo, os prejuízos foram pequenos comparados com a intensidade do tufão. 

Desambiguação